|-
| 177901 - || || 3 de setembre de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 177902 - || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177903 - || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177904 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177905 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177906 - || || 25 de setembre de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 177907 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177908 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177909 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177910 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177911 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177912 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177913 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177914 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177915 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177916 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177917 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177918 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177919 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177920 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177921 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177922 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177923 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177924 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177925 - || || 24 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177926 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177927 - || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177928 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177929 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177930 - || || 5 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177931 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177932 - || || 7 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177933 - || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177934 - || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177935 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177936 - || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177937 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177938 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177939 - || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177940 - || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177941 - || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177942 - || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177943 - || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177944 - || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177945 - || || 25 de novembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177946 - || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177947 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177948 - || 2006 KV || 18 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177949 - || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177950 - || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177951 - || || 24 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 177952 - || || 25 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 177953 - || || 20 de juny de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 177954 - || 2006 OA || 16 de juliol de 2006 || Eskridge || D. Tibbets, G. Hug
|-
| 177955 - || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177956 - || || 19 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177957 - || || 21 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177958 - || || 14 d'agost de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 177959 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177960 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177961 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177962 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177963 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177964 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177965 - || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 177966 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177967 - || || 15 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || LUSS
|-
| 177968 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177969 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177970 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177971 - || 2006 QC || 17 d'agost de 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig
|-
| 177972 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177973 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177974 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177975 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177976 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177977 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177978 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177979 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177980 - || || 20 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177981 - || || 21 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177982 Popilnia || || 17 d'agost de 2006 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 177983 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177984 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177985 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177986 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177987 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177988 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177989 - || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 177990 - || || 21 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177991 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177992 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177993 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177994 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177995 - || || 28 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177996 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177997 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177998 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 177999 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178000 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

7